Birkholmposten bezeichnet:

 Birkholm-Posten (Schiff, 1976), ein Boot, das als Postschiff zwischen Marstal und Birkholm eingesetzt wurde
 Birkholmposten (Schiff, 2006), ein Boot, das als Postschiff zwischen Marstal und Birkholm eingesetzt wurde